ADCC ist die Abkürzung für:
 Antibody Dependent Cell-mediated Cytotoxicity, Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität, ein Fachbegriff aus der Immunologie
 Abu Dhabi Combat Club, siehe ADCC Submission Wrestling World Championship

 
Abkürzung